Старино  — топоним:

Беларусь 
 Старино — деревня, Тумиловичский сельсовет, Докшицкий район, Витебская область
 Старино — деревня, Смиловичский сельсовет, Червенский район, Минская область

Россия 
 Старино — деревня в Псковской области, Матюшкинская волость Опочецкого района